Growing Up:

Growing Up — альбом Питера Гэбриэла
Growin' Up — песня Брюса Спрингстина
Growin' Up — альбом The Kelly Family
Growing Up — одно из рабочих названий фильма «Мальчишество»